Терраса () — аргентинская драма 1963 года, режиссёр Леопольдо Торре Нильссон
 Терраса () — итальянская драма 1980 года, режиссёр Этторе Скола